Герцог де Альяга — испанский дворянский титул, созданный 10 октября 1487 года королем Арагона Фердинандом II Католиком для Хуана Фернандеса де Ихара и Кабреры (ок. 1419—1491). Еще 31 декабря 1461 года последний получил титул графа де Альяга от арагонского короля Хуана II, отца Фердинанда Католика.

Графство де Альяга вместе с сеньорией Кастельоте был передан Хуану Фернандесу де Ихару и Кабрере королем Арагона Хуаном II в качестве компенсации и в знак помилования. Хуан Фернандес де Ихар и Кабрера стороне инфанта Карла Вианского сражался против его отца, арагонского короля Хуана II.

Изначально титул звучал как «герцог Альяга и Кастельоте», но позднее он упростился и стал «герцог Альяга».

Хуан Фернандес де Ихар и Кабрера был сыном Хуана Фернандеса де Ихара, 6-го сеньора де Ихара и 1-го сеньора де Лесера (1384—1454), и его второй жены, Тимбор Кабреры (ум. 1464), дочери Бернардо Кабреры, 1-го графа де Модика, 24-го виконта де Кабрера, 26-го виконта де Бас и 2-го виконта де Осона.

Название герцогского титула происходит от названия города Альяга в провинции Теруэль (автономное сообщество Арагон).

В течение почти 400 лет титул герцога де Альяга носили владельцы титулов герцога де Ихар и герцога де Лесера.

Герцоги де Альяга

Генеалогическое древо 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;"></div>

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Duques de Aliaga

Герцоги Испании
Гранды Испании